Mieczysław Michałowicz ist der Name folgender Personen:

* Mieczysław Michałowicz (Geiger) (1872–nach 1935), polnischer Geiger und Musikpädagoge
 Mieczysław Michałowicz (Politiker) (1876–1965), polnischer Politiker